Hugenschmidt ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Hugenschmidt (1862–1929), französischer Zahnmediziner
 Friedrich Alois Hugenschmidt (1902–1937), Sprachforscher und Heimatdichter
 Egon Hugenschmidt (1925–2010), deutscher Jurist und Oberbürgermeister der Stadt Lörrach
 Inge Hugenschmidt-Thürkauf (Schauspielerin), Ehefrau von Max Thürkauf
 Manfred Hugenschmidt (* 1940), deutscher Physiker, Hochschullehrer und Wissenschaftler am ISL 
 Thomas Hugenschmidt, Fahrrad-Geschwindigkeitsrekordhalter auf der Baldwin Street (2000)
 Tizian Hugenschmidt (* 1994), Schweizer Musikkünstler, siehe Zian